El Cacalote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cacalote, Jalisco, ort, El Grullo, 
 El Cacalote, Guerrero, ort, Cuajinicuilapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar